Tang-e Sa‘ādatābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tang-e Sa‘ādat Shahr, bergspass, Fars, 
 Darreh-ye Sa‘ādatābād, dal, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar